Duńska 1. division w piłce nożnej (1955/1956) był 44. sezonem mistrzostw Danii w piłce nożnej. Tytuł obroniła drużyna Aarhus GF.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Duńska 1. division w piłce nożnej

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Danii